Burnt Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnt Mesa (Los Alamos County, New Mexico)	
 Burnt Mesa (San Juan County, New Mexico)